In der Liste der Bodendenkmale in Neuhausen/Spree sind alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Neuhausen/Spree und ihrer Ortsteile aufgelistet. Grundlage ist die Veröffentlichung der Landesdenkmalliste mit dem Stand vom 31. Dezember 2020. Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Neuhausen/Spree aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
Neuhausen Spree
Neuhausen Spree